Enzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Enzenberger (* 1994), österreichischer Triathlet
 Ingo Enzenberger (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Leopold Enzenberger (1883–1937), österreichischer Landwirt und Politiker (Landbund)

Siehe auch:
 Enzensberger